Ruddigkeit ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Ruddigkeit (* 1939), deutscher Maler und Grafiker
 Malik Ruddigkeit (* 1973), deutscher Basketballspieler
 Raban Ruddigkeit (* 1968), deutscher Illustrator, Designer, Herausgeber und Autor